Адам Бодор (; *22 лютого 1936, Клуж-Напока) — угорський письменник.
 Еден Бодор — угорський футболіст.